Herskind Skole og Børnehus er en samlet institution, der består af en folkeskole med klassetrin fra 0. - 9. klasse, en børnehave(ved navn Nordlyset), vuggestue og skole- og fritidsordning(SFO) for både indskolingen og mellemtrinnet. Indskolingens SFO hedder Kometen, mens mellemtrinnets hedder Sirus. Sirius har også en ungdomsklub, hvor der ugentligt samles folk fra udskolingen om aftenen.

Det nuværende skoleleder er Kasper Jensen, mens viceskolelederen er Rikke. Den daglige leder i børnehaven og vuggesten er Lone Honoré.

Institutionen har adresse på Ladingvej 16, 8464 Galten, lige uden for landsbyen, Herskind, og mængden af børnehavebørn og skoleelever er samlet set 270. 

Folkeskoler
Børnehaver
Vuggestuer
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Skanderborg Kommune